Félix-Pierre Marchegay de Lousigny (, Saint-Germain-de-Prinçay - , Lousigny), est un homme politique français.

Biographie 
Riche propriétaire, il fut élu, le , député du grand collège de la Vendée. Il prit place dans l'opposition libérale et vota avec son collègue Manuel. Les élections de 1824 ne lui furent pas favorables, mais il revint à la Chambre, le , élu par le même collège. Il fut des 221, ne se représenta pas en 1830, mais fut réélu, le , dans le  de la Vendée (Luçon). Il donna sa démission en 1832, et fut remplacé, le  suivant, par Isambert.

Félix Marchegay rachète en 1817 les parc et château des Roches-Baritaud, voisins de son logis de Lousigny. Il est l'ancêtre de Gustave Marchegay, Louis Marchegay et Gilberte Marchegay.

Source 
 

Naissance en avril 1776
Naissance en Vendée
Décès en décembre 1853
Décès dans la Vendée
Député de la Vendée
Député de la Restauration
Député de la Monarchie de Juillet
Décès à 77 ans